Румя (, каш.   Rëmiô, )  —  город  в Польше, входит в Поморское воеводство,  Вейхеровский повят.  Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 32,86 км². Население — 44 156 человек (на 2004 год).  .

История

Население

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Поморского воеводства